Chief Superintendent  steht für:
 Chief Superintendent, Führungskraft in den ehemaligen Alliierten Dienstgruppen, siehe Superintendent (Deutsche Dienstorganisation)
 Chief Superintendent, leitender Beamter der Polizei in britischen Gebieten, siehe Dienstgrade der britischen Polizei